Список штучних об'єктів які досягли поверхні Венери

 Загальна Вага всіх апаратів, які досягли поверхні Венери становить більше 22 тонн.
 Жоден із космічних апаратів не пропрацював на планеті Венера більше двох годин (максимум 127 хвилин — Венера-13).

Список

Див. також 
 Список штучних об'єктів на Марсі
 Список штучних об'єктів на Місяці

Посилання 
 Bernd Leitenbergers Website 
 Pioneer Venus Project Information 
 Venera Missionen 

Космічні апарати
Автоматичні міжпланетні станції
Дослідження Венери